Pferdsdorf ist der Name folgender Orte:

 eines Ortsteils von Krauthausen, Wartburgkreis, Thüringen, siehe Pferdsdorf (Krauthausen)
 eines Ortsteils von Unterbreizbach, Wartburgkreis, Thüringen, siehe Pferdsdorf (Unterbreizbach)